Тіппеліга 2010 — 66-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Русенборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Стремсгодсет взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Норвегії 2010.
2. Клуб Олесунн взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував першим у рейтингу Fair Play Норвегії.

Позначення:

Результати

Плей-оф

Півфінал 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|12 листопада 2010

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|14 листопада 2010

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|21/25 листопада 2010

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 

2010
Норвегія